Arbeitsstelle steht für:
 den Arbeitsplatz
 die Stelle in einer Organisation
 eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit, siehe Erwerbstätigkeit
 eine Straßenverkehrsfläche, die vorübergehend für Arbeiten gesperrt wird, siehe Arbeitsstelle (Straße)

Siehe auch:
 Arbeitsstätte